FOR steht für:
 Fachoberschulreife, siehe Mittlere Reife
 Familienorientierte Rehabilitation
 For-Schleife, Anweisung bei Programmiersprachen
 FOR (Kommandozeilenbefehl)
 Fornax, lateinischer Name des Sternbilds Chemischer Ofen
 Internationaler Flughafen Pinto Martins – Fortaleza (IATA-Code)
 Landkreis Spree-Neiße (für Forst (Lausitz)), Kfz-Kennzeichen
 Holz oder Kork als Kürzel unter dem Recycling-Code

for steht für:
 Fore (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der Fore in der Eastern Highlands Province von Papua-Neuguinea

Siehe auch:
 Fohr

Abkürzung